Bokor Miklós (1927–2019) Munkácsy Mihály-díjas grafikus
 Bokor Miklós (1946) labdarúgó (Haladás VSE)